Nuttalochiton är ett släkte av blötdjur. Nuttalochiton ingår i familjen Ischnochitonidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Ledsnäckor
Nuttalochiton